Црвена звезда се може односити на:

Спорт 
СД Црвена звезда, спортско друштво
ФК Црвена звезда
КК Црвена звезда
ЖКК Црвена звезда
РК Црвена звезда
ОК Црвена звезда
ВК Црвена звезда
ФК Црвена звезда (вишезначна одредница)

Остало 
Црвена звезда (симбол)
Црвена звезда (насеље), ромско насеље у Нишу, у градској општини Палилула

Види још 
 Звезда (вишезначна одредница)